Vauhkonen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1989), joueur finlandais de hockey sur glace
 (1877-1957), tireur sportif finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois